Tomasz Winnicki (1828–1883), powstaniec styczniowy, ziemianin, przemysłowiec
 Tomasz Winnicki (1934–), chemik, profesor